Сальгадо () — испанская фамилия:

 Сальгадо, Елена (род. 1949) — испанский политик, член ИСРП.
 Сальгадо, Мичел (род. 1975) — испанский футболист.
 Сальгадо, Плинио (1895—1975) — бразильский журналист, философ, политик.
 Сальгадо, Себастьян (род. 1944) — бразильский фотограф, один из крупнейших фотожурналистов мира.
 Сальгадо, Хосе Луис (род. 1966) — мексиканский футболист, защитник.
 Сальгадо, Хуан Карлос (род. 1984) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий во второй полулёгкой весовой категории.

Составные фамилии
 Сальгадо Лопес, Иван (род. 1991) — испанский шахматист, гроссмейстер (2008). См. также 
 Салгаду